Liste Swadesh de 207 mots en français et en lituanien.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Katrin Jähnert, Le lituanien de poche (traduit de Litauisch - Wort für Wort), Assimil, 2005 
 , , Parlons lituanien : Kalbékime Lietuviskai - Une langue balte, L'Harmattan, 2003 
 Michel Malherbe, Les Langages de l'humanité, Robert Laffont, 1995

Articles connexes 
 Lituanien

Liens externes 
  Dictionnaires de lituanien (Lexilogos)
  Dictionnaire polonais-lituanien
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Vikižodynas (Wiktionnaire lituanien)

Lituanien
Langue lituanienne